Chickasaw County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chickasaw County (Iowa)
Chickasaw County (Mississippi)